Olaszország
Forni Avoltri, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
Forni di Sopra, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
Forni di Sotto, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében